100 meter fri for kvinder under sommer-OL 2012 vil finde sted 1. og 2. august i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Referencer 

100m fri kvinder
Kvindesport under OL